Крестовоздвиженский собор — православный храм в Полоцке на территории Спасо-Ефросиниевского монастыря. Построен в 1893—1897 годах в русско-византийском стиле по проекту и под руководством витебского губернского архитектора Владимира Коршикова.

Архитектура 

Белокаменный крестовый в плане храм завершённый пятью полусферическими куполами с позолоченными крестами. Центральный шлемовидный купол на высоком 12-гранном световом барабане, поддержанный угловыми «апостольскими» восьмигранными башнями с такими же купольными покрытиями. Полукруглая апсида решена в два яруса, по сторонам две низкие ризницы. Выделяются узкие высокие арочные оконные проёмы, строения по центру и сдвоенные па бокам. В декоративной отделке фасадов использованы закомары, арочные входные порталы, полуколонии, круглые медальоны.

Ссылки 
 Крестовоздвиженский собор

Примечания 

Храмы, заложенные в 1893 году
Храмы, построенные в 1897 году в Белоруссии
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Православные храмы Полоцка
Полоцк
Полоцк
Полоцк